

Cinema 
 Flashpoint – film del 1984 diretto da William Tannen
 Flashpoint (My Brother's War) – film del 1997 diretto da James Brolin

Fumetto 
 Flashpoint – miniserie a fumetti pubblicata dalla DC Comics nel 2011

Musica 
 Flashpoint – album dei Tangerine Dream del 1984, colonna sonora dell'omonimo film
 Flashpoint – singolo dei Tangerine Dream del 1984
 Flashpoint – album dei The Rolling Stones del 1991
 Flashpoint – traccia dell'album Demanufacture dei Fear Factory del 1995

Televisione 
 Flashpoint – serie televisiva canadese